SSK est une abréviation signifiant :

Sociologie 
 Sociology of scientific knowledge : sociologie de la connaissance scientifique.

Sous-marin 
 Sous-marins classiques (code OTAN : SS [Sub-Surface] ou SSK - K pour kerosen, propulsion thermique), voir : sous-marin nucléaire d'attaque.

Sigle de 3 caractères